

90s 
A inicios de la década de los 90s empieza la segunda ola de pop en México, grupos y artistas de los 80s como Timbiriche intentaron entrar con éxito a la nueva década sin éxito dando en su separación en 1991. Otros grupos como Garibaldi entraron con buen recibimiento, pero no mantuvieron buena fama. Luis Miguel, Alejandra Guzmán y Gloria Trevi aumentaron su fama, superando su éxito de los 80s, para 1990 Thalía debuta como solista con su álbum homónimo, y Paulina Rubio debuta después de salir de Timbiriche con La Chica Dorada.

Para esa época, Televisa crea la entrega de premios Eres a mano con su revista del mismo nombre para promocionar a sus artistas. Para 1993, Televisa crea el canal de televisión Telehit, para poder promocionar a sus artistas con la tendencia de videos musicales, un mes después Viacom llega a Latinoamérica para crear la señal de MTV Latinoamérica, canal que durante el tiempo impulsara las carreras de artistas mexicanos con producciones y shows mejores que Telehit. En este tiempo salen al mercado nuevos grupos como Onda Vaselina y Kabah de parte de Televisa, y Fey debuta en 1995 de parte de Sony, recibiendo un muy buen éxito dentro de la juventud mexicana.

Terminando la década con Luis Miguel como el con mejores ventas y audiencia internacional, cerrando con dos premios Grammy siendo para ese momento el único artista pop mexicano con nominaciones a premios internacionales como los World Music Awards y los MTV Video Music Awards.

2000s 
Para la tercera ola, Onda Vaselina cambia su nombre a OV7 y saca el disco OV00 entrando con muy buen recibimiento al nuevo milenio, Paulina Rubio cambia de disquera para irse con Universal y saca así su quinto disco, Paulina, que obtiene una gran acogida en todo el mundo, teniendo buen posicionamiento en Billboard y con un impulso que ningún artista mexicano había tenido antes gracias a MTV, entrando a la lista de los 10 álbumes mexicanos más vendidos de la historia.

Thalía también entra y se adapta a la nueva década con Arrasando de mano de EMI. Para este momento las empresas de entretenimiento estadounidenses empiezan a tomar en cuenta al público latino, haciendo entregas de premios como Los Premios MTV, Premios Billboard De la Música Latina y los Grammys Latinos. Para premiar a todos los artistas latinos, en los cuales estas estrellas mexicanas estaban muy presentes, es aquí donde Televisa ya no tiene el control sobre la música popular en México, pues las disqueras más importantes pasan a ser Warner, Universal y Sony y los métodos de promoción eran MTV y Billboard. 

Para esta década salen nuevas estrellas jóvenes como Natalia Lafourcade, Belinda, Paty Cantú, Ximena Sariñana, RBD, Ha*Ash, Camila, Belanova, Julieta Venegas, Reik  y Jesse y Joy. Artistas como Belinda y RBD eran artistas que surgieron de Televisa, pero en el caso del primero se alejó de esa empresa para mudarse a Capitol Latin Records y obteniendo promoción en MTV, y por caso de RBD que tuvo un muy buen éxito pero se separo a los 4 años de empezar. Esta era es muy distinta a la primera ola de pop en México en los 80s, pues Bandas como Belanova eran jóvenes sin familias ricas o con presencia en industria, y que empezaron como banda independiente hasta conseguir poco a poco la fama.

Terminando la década con Paulina Rubio y Thalía como las cantantes pop con mejores ventas a nivel internacional de México, pues Paulina terminó la década siendo dos veces nominada al Grammy, 2 veces nominada a los MTV Video Music Awards y siendo la mexicana con más números 1 en Billboard, y por su parte Thalía siendo la primera latina en certificar platino en Japón, dominando así América, Europa y Asia.

2010s 
En la cuarta ola, MTV sufre una decadencia en cuanto a presupuesto, y ya no tiene la misma fuerza de antes para lanzar a la fama a artistas con un futuro mejor. Así mismo el sonido pop cae en popularidad respecto al género de reguetón. Por lo que surge un nuevo método para promocionarse y posicionarse, El internet junto con las plataformas de streaming logran acaparar el mercado, y es así como artistas como Natalia Lafourcade, Ha*Ash, Jesse y Joy, Yuridia y Thalía logran mantenerse con ventas altas en México, pues lograron altas visualizaciones en YouTube y altas reproducciones en streaming, artistas nuevos como CD9, Sofía Reyes, Matisse, LemonGrass, Emilio Osorio y Joaquín Bondoni logran entrar a la escena musical con buen recibimiento. Además del caso más sobre saliente de la década, pues la artista Danna Paola que empezó en los 2000s como icono infantil de Televisa, se aleja de  esa empresa en 2013 para perder un poco de relevancia, hasta 2018 tomó un proyecto nuevo para Netflix en España y parecido a Paulina Rubio en el año 2000, su fama se disparo para dominar mercados en toda Latinoamérica y España, siendo la única artista mexicana en toda la década que vendió más de 1 millón de copias por un material en concreto, pues su sencillo de regreso, "Mala Fama" vendió 1.4 millones de copias en el país y convirtiéndola en la artista pop mexicana con mayores ventas de toda la década.

La cuarta Ola 
La quinta ola de la música popular mexicana esta por ver que tanto podrá lograr, hijos de artistas como Ángel Gabriel, Lucerito Mijares o Nina Rubín planean debutar como cantantes con un camino muy difícil para sobresalir, pues los jóvenes mexicanos más sobre salientes son Christian Nodal, Ángela Aguilar o Ed Maverick, y los tres se dedican al género mariachi y el alternativo, por lo que será difícil poder sobresalir siendo pop en México.

Artistas Pop Mexicanos 1995-2000 

 Anahí
 LulaPop
 Lynda
 Kabah
 OV7
 Jeans
 Fey
 Mercurio
 Kairo
 Moenia
 Sentidos Opuestos
 Irán Castillo
 Litzy
 Ragazzi
 Tierra Cero
 Wanda
 Ellas 3
 Cabeza de ramen
 Herazmo Catarino
 Mamá No Lo Sabe
 Graciela Mauri
 MDO (Pese a no ser mexicanos fueron ampliamente promovidos en espacios como Telehit)

Canciones más exitosas del Pop mexicano 1995-2000 

 Media Naranja - Fey
 Azúcar Amargo - Fey
Muévelo - Fey
 La Noche Se Mueve - Fey
 Popocatépetl - Fey
 Ni Tú Ni Nadie - Fey
 Cielo Líquido - Fey
Gira que gira - Lynda
 Dile - Lynda
 No Quiero verte - Lynda
 La calle de las Sirenas - Kabah
 Estaré- Kabah
 Te quiero Tanto - Onda vaselina
 Vuela más alto - Onda Vaselina
 Pepe - Jeans
Enferma de Amor - Jeans
 Estoy Por El - Jeans
 Enamoradísimo - Mercurio
 Explota Corazón - Mercurio
 Dile que la amo - Kairo
 No puedo estar sin ti - Moenia
 Amor de papel - Sentidos Opuestos
 Yo por el - Irán Castillo
 No te extraño - Litzy
 Veneno - Ragazzi
 Volverás a sentir - Tierra Cero
 Amor de Colores - Lulapop

Música de México